Das Arrondissement Vitry-le-François ist eine Verwaltungseinheit im französischen Département Marne innerhalb der Region Grand Est. Hauptort (Sitz der Unterpräfektur) ist Vitry-le-François.

Im Arrondissement liegen zwei Wahlkreise (Kantone) und 110 Gemeinden.

Wahlkreise 
 Kanton Sermaize-les-Bains
 Kanton Vitry-le-François-Champagne et Der

Gemeinden

Neuordnung der Arrondissements 2017 

Durch die Neuordnung der Arrondissements im Jahr 2017 wechselte vom Arrondissement Vitry-le-François die Fläche der drei Gemeinden Dommartin-Lettrée, Sommesous und Soudé zum Arrondissement Châlons-en-Champagne. 

Vitrylefrancois
Département Marne